Iso Koiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Koiluoto, Nystad, Egentliga Finland, 
 Iso Koiluoto, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar